4. Panzerdivision bezeichnet unter anderem folgende militärische Verbände:

  4. Panzer-Division (Wehrmacht)
  4. leichte Division, siehe 9. Panzer-Division (Wehrmacht)
  4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
  4. Panzergrenadierdivision (Bundeswehr)
  4. Panzer-Division (Japanisches Kaiserreich)
  4th Armored Division (Vereinigte Staaten)
  4th Canadian (Armoured) Division (en)
  4e division cuirassée
  4. MechInfanteriedivision (Syrien)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern